Pemmer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pemmer (1886–1972), österreichischer Lehrer und Heimatforscher 
 Hans Wolfgang Pemmer (1950–2017), österreichischer Schauspieler
 Marcel Pemmer (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Pemmer, österreichischer Orgelbauer